Бори́с Фила́тов:
 Филатов, Борис Альбертович (род. 1972) — украинский журналист, адвокат, бизнесмен и политик. 
 Филатов, Борис Васильевич (1919—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.